John Brown je lahko:

John Brown (abolicionist) (1800—1859), ameriški abolicionist
John Brown (general) (1880—1958), britanski general
John Brown (industrialec) (1816—1896), angleški industrialec
John Brown (tenisač), avstralski tenisač